Entlebuch kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Entlebuch (dal), Luzern, 
 Entlebuch, Luzern, ort och kommun, 
 Entlebuch (distrikt), Luzern